Mikko Jokela kan syfta på:

Mikko Jokela (diplomat)
Mikko Jokela (ishockeyspelare)
Mikko Jokela (musiker)
Mikko Jokela (politiker)